Mihali ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Mihali (*  1965), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Qirjako Mihali (* 1929), albanischer Politiker
 Victor Mihali (1841–1918), rumänisch-griechisch-katholischer Erzbischof